Morfa – u organizmów żywych jest to jednostka systematyczna wykazująca odchylenia od zasadniczego typu
 morfa (grzyby)
 morfa (zwierzęta)